Pfarrkirche Neustift steht für:

 Pfarrkirche Neustift im Mühlkreis in Oberösterreich
 Pfarrkirche Inzersdorf-Neustift, Wien
 Hl. Georg (Neustift im Stubaital) in Tirol
 Stiftskirche Neustift in Südtirol (Pfarrsitz), siehe Kloster Neustift